Валерий Анатольевич Астахов (род. 6 августа 1964 года) — украинский актёр и телеведущий, заслуженный артист Украины (1998).

Биография 
Родился 6 августа 1964 года в г. Славута Хмельницкой области (Украина).

Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.

С 1987 года — актёр театра «Новый Алькасар».

С 1988 года на эстраде, выступает как автор, ведущий и режиссёр-постановщик шоу, концертных программ.

С 1991 — конферансье Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины.

В 1997—1998 — ведущий эстрадных концертов певца П. Зиброва.

С 1999 года выступал на эстраде в разговорном жанре.

Снимался на телевидении в юмористических проектах «Гоп-ля», «Игра в ящик», «Белая ворона», «Золотой гусь».

Популярность пришла после исполнения характерной роли участкового Дятло в телесериале «Возвращение Мухтара».

Фильмография 

 1999 — День рождения Буржуя
 1999 — Как закалялась сталь
 2001 — День рождения Буржуя 2
 2002 — Под крышами большого города — комендант
2003 — Леди Мэр — 
2004 — Небо в горошек — Борецкий
 2005 — Возвращение Мухтара 2 — Севрюгин
 2005 — Новогодний киллер
2005 — Фарт 
2006 — Сказки для взрослых дальтоников
2006 — Возвращение Мухтара 3 — Виктор Петрович Дятло
 2007 — Возвращение Мухтара 4 — Виктор Петрович Дятло
 2008 — Арфа для любимой — бригадир грузчиков
 2008 — За всё тебя благодарю 3
 2008 — Тринадцать месяцев  — официант
2008 — Колдовская любовь — главный мент
2008 — Не торопи любовь!
2008 — Неодинокие — Витька Барабан
 2009 — Возвращение Мухтара 5 — Виктор Петрович Дятло
 2009 — При загадочных обстоятельствах — замполит
2009 — По закону — Николай Зуев
2009 — Рябины гроздья алые
2010 — Антиснайпер. Выстрел из прошлого  — Васьков   помощник Замелина
2010 — Возвращение Мухтара 6 — Виктор Петрович Дятло
2010 — Демоны — Семён Авруцкий замполит
2010 — Возвращение Мухтара 6 — Виктор Петрович Дятло
2010 — Мама напрокат — посетитель в кафе
2011 — Возвращение Мухтара 7 — Виктор Петрович Дятло
2011 — Дед  — майор, дежурный в военкомате
2011 — Дневники Тёмного 
2011 — Любовь и немного перца  — Марек   катала
2011 — Заяц, жаренный по-берлински — сержант Василий Корытин
 2011 — Костоправ — Петряков
 2011 — Любовь на два полюса — Пирогов
2011 — Матч
 2011 — Пончик Люся — Семен
2011 — Последний кордон Продолжение — Василий  водитель Егора
2012 — Возвращение Мухтара 8 — Виктор Петрович Дятло
 2012 — Личная жизнь следователя Савельева — налетчик
2012 — Любовь с оружием — отчим Насти
2012 — Порох и дробь — тренер
2012 — Украина, гудбай (альманах)
2013 — Два Ивана — Тимофей Иванович
2013 — Хайтарма — водитель
2013 — Полярный рейс — пациент
 2013 — Холостяк — Григорий Иванович Будько
 2014 — Возвращение Мухтара 9 — Виктор Петрович Дятло
 2014 — До свидания, мальчики — Трофим
2014 — Копы из Перетопа
2014 — Скорая помощь — Мироненко
 2015 — Возвращение Мухтара 10 — Виктор Петрович Дятло
 2015 — По законам военного времени — шофер прокуратуры
 2016 — Любимая учительница — Михалыч тренер по боксу
 2016 — Между любовью и ненавистью — Николай
 2016 — Письма из прошлого — водитель
 2016 — Село на миллион — Степан
 2016 — Чёрный цветок — Иван Петрович
 2017 — Всё ещё будет — Илья Борисович
 2017 — Ментовские войны. Киев. Серебряный клинок | Фильм 4
 2017 —Завещание принцессы
2017 — Лев   (короткометражный) — отец Миши
2017 — Сказка про деньги
2017 — Что делает твоя жена?
2017 — Слуга народа-2. От любви до импичмента —  Степан Николаевич таксист
 2018 — Первый парень на деревне — Гаврилов
2018 — Новогодний Пёс — Дед Мороз
2018 — Сезон посадок
2018 — Домик на счастье
2019 — Кумир — иностранец   (нет в титрах)
2019 — Великие Вуйки  — чиновник Малих Вуйок
2019 — Старший следователь  — Тарас Игнатенко муж Тамары
2020 — Карпатський рейнджер — майор Бузько
2020 — Черкассы — сельский голова
2020 —Тень звезды — заведующий психдиспансером
2021 — Родня

Примечания 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Конферансье